Фа может означать:

 Фа — нота, мнемоническое обозначение четвёртой ступени диатонического звукоряда.
 Фа — китайская фамилия, преимущественно — южный вариант китайской фамилии Хуа.
 Фа — термин китайской мифологии (из Энциклопедии Духовной культуры Китая).
 Фа (ﻑ) — буква арабского алфавита.
 Фа — коммуна во Франции, департамент Од.

Другое 
 ФА — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.